Лучица (изгиб реки) — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Лучица — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии.
 Лучица — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины.

Река 
 Лучица — река в Псковской области России, приток Большого Удрая.